Wilhelmhöh ist der Name folgender Orte:
 Wilhelmshöh, Ortsteil der Stadt Halver im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshöh (Bergen auf Rügen), Wohnplatz der Stadt Bergen auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshöh (Wesenberg), Wohnplatz der Stadt Wesenberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshöh (Züssow), Wüstung der Gemeinde Züssow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

außerdem:
 Wilhelmshöh, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Koźlak, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wilhelmshöh, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Sławęcice (Szczecinek), Dorf im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wilhelmshöh (Gemeinde Marienwalde), Kreis Neustettin, Pommern, ab 1945: Babica, untergegangenes Dorf im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wilhelmshöh, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, ab 1945: Goszki, untergegangenes Dorf im Powiat Iławecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
  Wilhelmshöh, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Straszym, Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Wilhelmshöhe